Людовика — женский вариант имени Людовик. Имя было распространено среди представительниц высшей знати Европы. В настоящее время - 10-е по популярности имя у девочек Италии.

Известные носители 
 Людовика Баварская
 Людовика Радзивилл
 Людовика Симановиц
 Людовика Якобссон
 Мария Людовика Моденская

Другое 
 Военная академия «Людовика» — высшее военное учебное заведение Венгрии до 1945 г.
 (292) Людовика — астероид, открытый в 1890 году

Примечания 

Страницы значений:Тёзки
Итальянские имена
Женские имена